Alexander Scharow ist der Name folgender Personen:

 Alexander Alexejewitsch Scharow (* 1904; † 1984), sowjetischer Dichter
 Alexander Alexejewitsch Scharow (Eishockeyspieler), russischer Eishockeyspieler
 Alexander Alexandrowitsch Scharow (* 1964); russischer Politiker, ehemaliger Minister und Vorsitzender der Roskomnadzor